Grand Hotel este un serial de televiziune american, care se încadrează în genul dramatic misterios, regizat de Brian Tanen și este bazat pe serialul spaniol Gran Hotel regizat de către Ramón Campos și Gema R. Neira. Serialul a avut premiera în data de 17 iunie 2019 pe ABC și îi are în rolurile principale pe Demián Bichir, Roselyn Sanchez, Denyse Tontz, Bryan Craig, Wendy Raquel Robinson, Lincoln Younes, Anne Winters, Feliz Ramires și Justina Adorno. 

Grand Hotel este produs executiv de Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés, Bob Daily, Bill D'Elia, Eva Longoria Bastón, Ben Spector și Tanen. Longoria Bastón apare, de asemenea, și în serial cu un rol recurent. Serialul Grand Hotel a fost anulat în octombrie 2019, după difuzarea a unui singur sezon.